

Lokalizacje

Niemcy 
 Bernried – dzielnica miasta Rötz
 Bernried – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Deggendorf
 Bernried am Starnberger See – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weilheim-Schongau